Dambrava steht für:

 Olchowka (Kaliningrad), in der litauischen Sprache
 Dambrava (Familienname), litauischer, männlicher Familienname